Хейн Оттерспер () — конькобежец-спринтер из Нидерландов. Призёр чемпионатов мира и Европы в спринтерском многоборье.

Биография 
Дебютировал на чемпионатах Нидерландов в сезоне 2008/2009. В Кубке мира в сезоне 2010/2011.

В сезоне 2011/2012 занял второе место на чемпионате Нидерландов в спринтерском многоборье. Стал седьмым на чемпионате мира по спринту. Завоевал второе место на 6-м этапе Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт 
 Статистика выступлений

Конькобежцы Нидерландов